Hossein Shariatmadari – giornalista iraniano
 Kazem Shariatmadari – religioso iraniano
 Mohammad Shariatmadari – politico iraniano